A 2022-es spanyol Formula–4-bajnokság a sorozat hetedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 30-án indult az Autódromo Internacional do Algarve versenypályán és november 13-án ért véget a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján. Az egyéni bajnokságot Nikola Colov nyerte meg, míg a csapatoknál a Campos Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Arhangelszki, Rjabov és Pingaszov orosz versenyzők, akik orosz licencel versenyeztek.
 Szmal orosz versenyző, aki kirgiz licencel versenyzett.
 Blohina orosz versenyző, aki olasz licencel versenyzett.
 Mavlyutov egy török-orosz versenyző, aki brit licencel versenyzett.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

SpanyolF422
22